Bataille de Legé (30 avril 1793)
 Bataille de Legé (7 décembre 1793)
 Bataille de Legé (1794)